Král komiků má více významů:

 V České republice tak bývá většinou označován Vlasta Burian, v závislosti na časovém kontextu se někdy tento titul objevuje i v souvislosti s Vladimírem Menšíkem nebo Janem Werichem
 Král komiků (film) – český střihový film z roku 1963 s Vlastou Burianem
 Ve Francii bývá takto označován Louis de Funès
 Celosvětově tak bývá označován Charlie Chaplin.
 Král filmového úsměvu – anketa pořádaná v roce 1999 Týdeníkem Televize